Монбельяр:

 Монбельяр — коммуна и одна из двух супрефектур французского департамента Ду в регионе Бургундия — Франш-Конте. 
 Монбельяр (графство) — франкоязычное графство (с 1495 г. — княжество), существовавшее в составе Священной Римской империи на территории Франш-Конте с 1042 по 1793 годы. 
 Монбельяр (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бургундия — Франш-Конте. 
 Замок Монбельяр — резиденция правителей княжества Монбельяр.